Джилленхол (, МФА ) — англизированная форма шведской фамилии Йюлленхол ().

Известные носители 
 Джилленхол, Джейк (род. 1980) — актёр и продюсер.
 Джилленхол, Мэгги (род. 1977) — актриса, режиссёр и сценарист.
 Джилленхол, Стивен — кинорежиссёр.
 Йюлленхоль, Леонард (1752—1840) — шведский офицер и энтомолог.

Примечания